La 1. Division 1986 è stata la 73ª edizione della massima serie del campionato danese di calcio conclusa con la vittoria del AGF, al suo quinto titolo.

Capocannoniere del torneo fu Claus Nielsen (Brøndby IF) con 16 reti.

Classifica finale 

(*) Squadre neopromosse

Verdetti 
 AGF Campione di Danimarca 1986.
 AGF ammesso alla Coppa dei Campioni 1987-1988.
 Brøndby ammesso alla Coppa UEFA 1987-1988.
 Esbjerg fB e Randers Freja retrocesse.

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1986
Campionato danese di calcio